In Praise of Science è il sesto studio album della band progressive italiana Arachnes, pubblicato nel 2006.

Tracce
 Ouverture - 2.26
 Gothic Description  - 4.56
 Just Try and Hit Me   - 5.05
 Dark Side of My Mind   - 5.14
 I'm Closing My Eyes   - 4.56
  First Movement  - 3.33
 Second Movement   - 1.51
 Third Movement  - 4.10
 A Secret Sky  - 3.19
 Schizophrenia  - 5.00
 Nightmare  - 4.22
 Blues Variation  - 4.07
 Knowledge - 4.29

Formazione

 Frank Caruso, chitarre, voce secondaria, basso
 Enzo Caruso, voce, tastiere, piano, organo Hammond
 Gabriele Baroni, basso, voce secondaria
 Stefano Caironi, batteria, percussioni

Collegamenti esterni